Carlo Gregorio Rosignoli – gesuita e predicatore italiano
 Enzo Rosignoli – calciatore italiano
 Vincenzo Rosignoli – scultore italiano